Лео Форгач (настоящая фамилия Флейшман; ; 5 октября 1881, Будапешт — 17 августа 1930, Берретьоуйфалу) — венгерский шахматист, мастер (1902). Шахматный журналист.

Чемпион Венгрии 1907 г.

Лучшие результаты в международных соревнованиях: Ганновер (1902, побочный турнир «Б») и Бармен (1905, турнир мастеров «Б») — 1-е; Нюрнберг (1906) — 3-4-е; Остенде (1907, турнир мастеров) — 5-е; Гамбург (1910) — 9-10-е; Сан-Ремо (1911) — 3-е; Будапешт (1913, турнир австрийских и венгерских мастеров) — 3-е места.

После войны не участвовал в соревнованиях, но активно участвовал в шахматной жизни Венгрии в качестве литератора.

Спортивные результаты

Книги 
 A sakkjatek gyöngyci, Bdpst. 1909.

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты Австро-Венгрии
Шахматисты Венгрии